Mad Max ausztrál posztapokaliptikus franchise
 Mad Max (1979), George Miller filmje
 Mad Max 2. (1981), George Miller filmje
 Mad Max 3. (1985), George Miller filmje
 Mad Max – A harag útja (2015), George Miller filmje
 Mad Max (1990), videójáték
 Mad Max (2015), videójáték
 Mad Max, német heavy metal zenekar